Juan Nepomuceno Méndez puede referirse a:

Personas
 Juan Nepomuceno Méndez Sánchez: (1824 - 1894) presidente de México.
 Juan Nepomuceno Méndez: (¿? - ¿?) abogado colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de dicho país.

Lugares
 Juan N. Méndez: Municipio del estado de Puebla.